Колонија дел Сол има више значења:

 Колонија дел Сол (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија дел Сол (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија дел Сол (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија дел Сол (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику